Приск може бити:

 Приск, византијски дипломата и историчар
 Приск (генерал), византијски војсковођа
 Приск (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република